French Open 2020 – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów singlowych mężczyzn, rozgrywane w ramach ostatniego, trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce w dniach 21–25 września na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowani

Szczęśliwi przegrani 
  Daniel Elahi Galán
  Jason Jung
  Marc Polmans

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

French Open 2020
French Open – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn